De Duitse Landkreis Osnabrück is een Landkreis in het zuidwesten van de deelstaat Nedersaksen. De Kreisfreie Stadt Osnabrück ligt aan de westkant van de Landkreis, maar maakt er geen deel van uit. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km².

Geschiedenis 
Samen met de stad Osnabrück maakte de Landkreis tot 1803 deel uit van het Prinsbisdom Osnabrück, het zogenaamde Hochstift Osnabrück. Na 1803 maakte het gebied in korte tijd van verschillende landen deel uit; in 1803 viel het toe aan Hannover, van 1806 tot 1810 was het Pruisisch, van 1810 tot 1815 deel van het Franse Keizerrijk en na 1815 weer onderdeel van het koninkrijk Hannover. Toen Hannover in 1867 in Pruisische handen kwam, was dat ook het geval voor het voormalige Hochstift. De huidige landkreis Osnabrück ontstond in 1972 door de herindeling van de voormalige districten (landkreise) Osnabrück, Melle, Wittlage en Bersenbrück.

Steden en gemeenten 

De Landkreis bestaat uit 17 eenheidsgemeenten en 4 samtgemeinden.

Eenheidsgemeenten

Samtgemeinden met deelnemende gemeenten
 = bestuurszetel

De Samtgemeinde regelt allerlei wettelijk verplichte taken die te groot en/of te duur zijn voor de Mitgliedsgemeinden (de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband). Volgens de Duitse wetgeving zijn de deelnemende gemeenten zelfstandig.

Straße der Megalithkultur

In Osnabrück begint de Straße der Megalithkultur, waarvan meerdere megalithische bouwwerken zich ook in het Landkreis bevinden:
Großsteingrab Teufelssteine
Gretescher Steine
Großsteingrab Jeggen
Driehauser Steine
Darpvenner Steine I-III
Großsteingräber bei Vehrte en de Süntelstein
Helmichsteine
Östringer Steine
Karlsteine
Großsteingrab Wiemelsberger Steine
Großsteingräberweg Giersfeld (6 verschillende hunebedden)
Großsteingrab Restrup
Hekeser Steine

Externe link 
  Officiële website van het landkreis Osnabrück